Fawn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fawn Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Fawn Township (York County, Pennsylvania)